Rio Curiaú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Curiaú (vattendrag i Brasilien), Pará, 
 Rio Curiuaú, vattendrag, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar